
Termin -{ASA}- ima više značenja.
 Oznaka za aspirin
 ASA (automobil), italijanska marka automobila